Lemar peut désigner :

Patronyme 

 Brynton Lemar (né en 1995), joueur américain de basket-ball ;
 Marcel Lémar (1892-1941), sculpteur animalier français ;
 Thomas Lemar (né en 1995), footballeur français.

Prénom 

Lemar est un prénom notamment porté par :

 Lemar (né en 1978), chanteur et auteur-compositeur-interprète britannique ;
  (né en 1976), joueur américain de football américain ;
  (né en 1947), joueur américain de football américain.